Під ім'ям Генріх II правили наступні королі та імператори:
 Генріх II Короткий Плащ (1154-1189) — перший англійський король з династії Плантагенетів.
 Генріх II Валуа (1519-1559) — французький король з 25 липня 1547 до його смерті.
 Генріх II Святий — імператор Священної Римської Імперії, останній зі саксонського дому.
 Генріх II — король Кіпру та Єрусалиму.

Посилання